Хаки Карер (, , 1950 — 18 мая 1977) — турецкий революционер, член первого ЦК Рабочей партии Курдистана, первый мученик РПК.

Биография 

Хаки Карер, турок по национальности, родился в 1950 г. Учась в университете начал интересоваться политикой и принял участие в деятельности студенческой Демократическое общество высшей школы Анкары (). В 1974 г., когда ассоциация находилась на грани запрета (запрещена в 1975 г.), он участвует в собрании её членов в числе Оджалана, Догана, Кемаля Пира, Шахина Дёнмеза и др. На этой встрече были заложены основания будущей Рабочей партии Курдистана. В конце 1976 г. он был избран в состав первого ЦК партии.

Выполняя решение о создании массовой опоры партии, в мае 1977 г. активистами РПК были проведены многие митинги. Хаки Карер был одним из организаторов подобных мероприятий в городе Газиантеп. После проведения митинга он продолжил политические дебаты с левой курдской группой «Красная звезда» (). Во время споров один из членов группы, предположительно связанный с турецкими спецслужбами, выстрелил в Хаки Карера.

Гибель Хаки Карера повлекла за собой радикализацию РПК, не участвовавшей до того в столкновениях.

Литература 

 Ali Kemal Özcan. Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Ocalan (Routledge Advances in Middle East and Islamic Studies, 2005) ISBN 0-415-36687-9

Революционеры Турции
Рабочая партия Курдистана